Mühlengasse heißen:

 Mühlengasse (Korschenbroich), siehe Liste der Baudenkmäler in Korschenbroich
 Mühlengasse (Mechernich), siehe Liste der Baudenkmäler in Mechernich
 Mühlengasse (Murau), Ortslage bei Murau, Steiermark

Siehe auch:
 Mühlendamm
 Mühlgasse
 Mühlenstraße
 Mühlenweg